Maleč, gemeente in Tsjechië
Małec, plaats in Polen